Die Saison 1977/78 der Handball-Regionalliga West der Männer war die 9. in ihrer Geschichte. Insgesamt 26 Mannschaften in einer Nord- und einer Südstaffel spielten um die westdeutsche Meisterschaft. Die beiden Staffelsieger spielten nach 24 Spieltagen um den Titel des Westdeutschen Meisters 1978. Dies schaffte Bayer Leverkusen im Finale gegen TUSEM Essen.

In die Oberligen mussten mit dem LTV Wuppertal (Niederrhein), SC Phönix Essen (Niederrhein), der TS Bendorf (Rheinland-Pfalz) und dem TV Weißenturm (Rheinland-Pfalz) vier Mannschaften absteigen.

Tabelle

Staffel Nord

Staffel Süd

Finale 
TUSEM Essen – Bayer Leverkusen

Westdeutscher Meister + Qualifikation zur Aufstiegsrelegation 1. Bundesliga:

Bayer Leverkusen

Entscheidungen 
Aufsteiger aus den Oberligen:
 OSC Dortmund
 SG Düren 99
 TS Bendorf
 TS St. Tönis

Absteiger aus der 1. Bundesliga
 SC Phönix Essen
 TuS Wellinghofen

Weblinks 
 Homepage des WHV
 Handball-Archiv

1978/77
Handballsaison 1977/78